Steingrab steht für bestimmte Großsteingräber
 Dötlinger Steingrab 
 Steingrab im Eichholz 
 Steingrab Egypten
 Steingrab Räuberhauptmannsberg 
Siehe auch:
Großsteingrab
Hünengrab (Heraldik) 
Steingräber
Steingraben
Steingräben